Ян Фредро — руський воєвода
 Ян Фредро — перемиський та сяноцький каштелян
 Ян Фредро — кредитор Яна Лева Гербурта

Ян